Uma abreviação de ministério Uiversidades Renovadas, o MUR surgiu com o intuito de levar o amor de Deus as Universidades.
Ministério Universidades Renovadas
Rio Mur, na Áustria
Castell de Mur

Desambiguação